Unter Bildungsstreik werden verschiedene Sachverhalte verstanden:

 Bundesweiter Bildungsstreik 2009
 Allgemeines zu anderen studentischen Streikaktionen ist unter Studentenstreik zu finden